

События 
 Извержение вулкана Лаки (Исландия), приведшее к гибели около 137 человек.
 6 февраля — Королевство Испания прекратило осаду британского Гибралтара, которая длилась четыре года.
 10 февраля — заключён союзный договор между Российской империей и Королевством обеих Сицилий
 1783 — Премьер-министр Великобритании Уильям Бентинк, герцог Портланд.
 1783, декабрь-1801 — Премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший (1759, 28.5-1806, 23.1) (тори).
 Лидер вигов Фокс внёс в палату общин билль о подчинении Ост-Индийской компании 7 комиссарам, выбранным парламентом. Билль отвергнут палатой лордов. Падение кабинета вигов.
 1783—1787 — Крестьянское восстание в Жеводане (Франция).
 Землетрясение в Калабрии. 30-60 тыс. погибших.
 Крымский хан Шагин-Гирей сложил с себя власть.
 Присоединение Российской империей Крымского Ханства. Основание Севастополя и Черноморского флота.
 8 (19) апреля объявлено о присоединении к России Крыма, Тамани и татар, живущих на Кубани.
 Июнь — В Ланкастере восстали воинские части, которые двинулись на Филадельфию. Вашингтон успокоил солдат, обещав выплатить жалование. Некоторые офицеры обратились к прусскому принцу Генриху с предложением американской короны, от которой тот отказался. Другие предложили корону Вашингтону, но тоже получили отказ.
 5 июня — Во Франции поднялся в воздух тепловой аэростат братьев Монгольфье.
 24 июля — Российская империя и Грузия подписывают Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над Восточной Грузией.
 Георгиевский трактат России с карталино-кахетинским царём Ираклием II. Переход Восточной Грузии под протекторат России. Царь Имерети Соломон и другие владетели также приняты под покровительство России. Представители армян обратились к русскому командованию с просьбой ввести русские войска в Армению.
 Сентябрь — Версальский мирный договор Англии с Францией, Испанией и США. Признание Англией независимости США. Испания получила Флориду и Менорку, права англичан в Гондурасе ограничены. Багамские острова переходят от Испании к Англии. США получили земли между Аллеганскими горами и Миссисипи. Конгресс обязался рекомендовать штатам уплатить английским купцам довоенные долги и компенсацию за конфискованную собственность тори.
 1 октября — геноцид ногайского народа, явившийся итогом подавления восстания кубанских ногайцев А. В. Суворовым
 11 октября — учреждена Российская академия, президентом академии назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
 21 ноября — в Париже Пилатр де Розье и д’Арланд совершили 25-минутный полёт на тепловом воздушном шаре.
 1 декабря — в Париже Ж. Шарль и Робер совершили полёт на заполненном водородом воздушном шаре длительностью 2,5 часа и провели измерения давления и температуры воздуха на высоте 3400 метров.
 Атбаны заняли Бахрейнские острова, которые стали самостоятельным княжеством.
 1783—1797 (с перерывами) — Народное антифеодальное движение казахов Младшего жуза под предводительством батыра Срым Датова (ум. 1802).
 Восстание мусульманского населения в Ганьсу.
 Изобретён Schweppes.

Наука и искусство 
 Гершель и Прево независимо определили апекс движения Солнца относительно звёзд.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1783 году

 23 января — Стендаль (настоящее имя и фамилия Анри Мари Бейль), французский писатель (ум. 1842).
 9 февраля — Василий Андреевич Жуковский, русский поэт, переводчик, критик, академик Петербургской Академии Наук (ум. 1852).
 3 апреля — Вашингтон Ирвинг, американский писатель (ум. 1859).
 16 апреля — Иоакима Святого Франциска, блаженная римско-католической церкви, монахиня.
 24 июля — Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке (ум. 1830).
 27 сентября — Агустин де Итурбиде, государственный и военный деятель Мексики (ум. 1824).
 6 октября — Франсуа Мажанди, французский физиолог (ум. 1855).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1783 году
 31 января — Каффарели, итальянский певец-кастрат (род. 1703).
 24 апреля — граф Григорий Григорьевич Орлов, русский военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II (род. 1734).
 18 сентября — Леонард Эйлер, выдающийся математик, внёсший значительный вклад также в развитие механики, физики, астрономии и прикладных наук (род. 1707).
 22 октября — Фёдор Иванович Миллер, российский историограф немецкого происхождения, исследователь Сибири (род. 1705).
 29 октября — Жан Лерон Д’Аламбер, французский философ, механик и математик (р. 1717).
 20 ноября — Карл Фридрих Абт, немецкий актёр (род. 1733).

См. также

Примечания